Сезон ФК «Реал Мадрид» 2011—2012 - 108-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Мадрид і його 81-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Охоплює період від 1 липня 2011 до 30 червня 2012 року. 

Окрім Ла-Ліги клуб взяв участь у Лізі чемпіонів УЄФА (п'ятнадцятий сезон поспіль), а також Копа-дель-Рей.

Гравці

Склад команди

Прийшли 

Сумарні витрати:  €55 млн.

Пішли 

Загальний прибуток:  €9 млн.

Передсезонні та товариські матчі 

Востаннє оновлено: 16 травня 2012
Джерело: World Football Challenge, US, Europe & China Tour, Hertha Berlin, Leicester City, China Tour, Trofeo Santiago Bernabéu, Kuwait

Змагання

Суперкубок Іспанії 
 

Востаннє оновлено: 17 серпня 2011Джерело: RealMadrid.com

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки за туром

Матчі

Результати 

{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!Регіон
!Команда
!Рахунок удома
!Рахунок у гостях
|-
|style="text-align: center;" rowspan="4"|||align="left"|Гранада
|bgcolor=#BBF3BB|5–1
|bgcolor=#BBF3BB|2–1
|-
|align="left"|Малага
|bgcolor=#FFFFBB|1–1
|bgcolor=#BBF3BB|4–0
|-
|align="left"|Реал Бетіс
|bgcolor=#BBF3BB|4–1
|bgcolor=#BBF3BB|3–2
|-
|align="left"|Севілья
|bgcolor=#BBF3BB|3–0
|bgcolor=#BBF3BB|6–2
|-
|style="text-align: center;" rowspan="3"|||align="left"|Атлетіко (Мадрид)
|bgcolor=#BBF3BB|4–1
|bgcolor=#BBF3BB|4–1
|-
|align="left"|Хетафе
|bgcolor=#BBF3BB|4–2
|bgcolor=#BBF3BB|1–0
|-
|align="left"|Райо Вальєкано
|bgcolor=#BBF3BB|6–2
|bgcolor=#BBF3BB|1–0
|-
|style="text-align: center;" rowspan="2"|||align="left"|Атлетік (Більбао)
|bgcolor=#BBF3BB|4–1
|bgcolor=#BBF3BB|3–0
|-
|align="left"|Реал Сосьєдад
|bgcolor=#BBF3BB|5–1
|bgcolor=BBF3BB|1–0
|-
|style="text-align: center;" rowspan="3"|||align="left"|Леванте
|bgcolor=#BBF3BB|4–2
|bgcolor=#FFBBBB|0–1
|-
|align="left"|Валенсія
|bgcolor=FFFFBB|0–0
|bgcolor=#BBF3BB|3–2
|-
|align="left"|Вільярреал
|bgcolor=BBF3BB|3–0
|bgcolor=#FFFFBB|1–1
|-
|style="text-align: center;" rowspan="2"|||align="left"|Барселона
|bgcolor=FFBBBB|1–3
|bgcolor=BBF3BB|2–1
|-
|align="left"|Еспаньйол
|bgcolor=BBF3BB|5–0
|bgcolor=BBF3BB|4–0
|-
|||align="left"|Сарагоса
|bgcolor=#BBF3BB|3–1
|bgcolor=#BBF3BB|6–0
|-
|||align="left"|Мальорка
|bgcolor=#BBF3BB|4–1
|bgcolor=#BBF3BB|2–1
|-
|||align="left"|Осасуна
|bgcolor=#BBF3BB|7–1
|bgcolor=#BBF3BB|5–1
|-
|||align="left"|Спортінг Хіхон
|bgcolor=#BBF3BB|3–1
|bgcolor=#BBF3BB|3–0
|-
|||align="left"|Расінг
|bgcolor=#BBF3BB|4–0
|bgcolor=#FFFFBB|0–0

Востаннє оновлено: 13 травня 2012Джерело: RealMadrid.com, LFP

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Востаннє оновлено: 25 січня 2012
Джерело: RFEF

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Востаннє оновлено: 25 квітня 2012
Джерело: Matches

Статистика гравців

Статистика гравців

Голи 

Востаннє оновлено: 13 травня 2012
Джерело: Звіти про матчі в Офіційні матчі

Дисциплінарні покарання

Усі турніри 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
!
!Загалом
!Вдома
!На виїзді
|-
|align=left|Ігор зіграно||58||29||29
|-
|align=left|Ігор виграно||46||24||22
|-
|align=left|Ігор внічию||7||3||4
|-
|align=left|Ігор програно||5||2||3
|-
|align=left|Найбільша перемога||6–0 проти Сарагоси7–1 проти Осасуни||7–1 проти Осасуни||6–0 vs Сарагоси
|-
|align=left|Найбільша поразка||1–3 проти Барселони||1–3 vs Барселона||2–3 проти Барселона0–1 проти Леванте1–2 проти Баварії (Мюнхен)
|-
|align=left|Найбільша перемога (чемпіонат)||6–0 проти Сарагоси7–1 проти Осасуни||7–1 проти Осасуни||6–0 проти Сарагоси
|-
|align=left|Найбільша перемога (Кубок)||5–1 проти Понферрадіни||5–1 проти Понферрадіни||2–0 проти Понферрадіни
|-
|align=left|Найбільша перемога (Єврокубки)||4–0 проти Ліона6–2 проти Динамо (Загреб)||4–0 проти Ліона6–2 проти Динамо (Загреб)||3–0 проти Аякса3–0 проти АПОЕЛ
|-
|align=left|Найбільша поразка (чемпіонат)||1–3 проти Барселони||1–3 проти Барселони||0–1 проти Леванте
|-
|align=left|Найбільша поразка (Кубок)||1–2 проти Барселони||1–2 проти Барселони||
|-
|align=left|Найбільша поразка (Єврокубки)||1–2 проти Баварії (Мюнхен)||||1–2 проти Баварії (Мюнхен)
|-
|align=left|"Сухих" матчів||22||7||15
|-
|align=left|Голів забито||174||105||69
|-
|align=left|Голів пропущено||53||32||21
|-
|align=left|Різниця забитих і пропущених голів||+121||+73||+48
|-
|align=left|Average  за гру||||||
|-
|align=left|Average  за гру||||||
|-
|align=left|Жовтих карток||138||53||85
|-
|align=left|Червоних карток||10||1||9
|-
|align=left|Найбільше матчів||align=left| Кріштіану Роналду (55)||colspan=2|–
|-
|align=left|Найбільше ігрових хвилин||align=left| Кріштіану Роналду (5098)||colspan=2|–
|-
|align=left|Найбільше голів||align=left| Кріштіану Роналду (60)||colspan=2|–
|-
|align=left|Найбільше пасів||align=left| Месут Езіл (24)||colspan=2|–
|-
|align=left|Очок||145/174 (%)||75/87 (%)||70/87 (%)
|-
|align=left|Відсоток перемог||%||%||%
|-

Примітки 

2011–2012
Реал Мадрид